Брезини може бити:

 Брезини (Звољен), () насељено мјесто у округу Звољен, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Брезини (Свитави), () насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република